

Персоналії 
 Колон Крістобаль (Христофор Колумб)

Топоніми

Колон — селище, штат Мічиган
 Колон — селище, штат Небраска

 Колон — місто в штаті Міннесота

Європа 

 Колон (лат. колонія) — латинська назва міста Кельна (О-де-колон — «кельнська вода»)

Латинська Америка 

 Колон — округ провінції Буенос-Айрес
 Колон — адміністративний центр округу Колон

 Колон — департамент в Гондурасі.

 Піко-Крістобаль-Колон — найвища гора Колумбії.

  — місто і муніципалітет у провінції Матансас, Куба.
 Колон — цвинтар у Гавані.

 Колон — місто в Панамі, адміністративний центр провінції Колон.
 Колон — провінція в Панамі.

Гроші 
 Колон (валюта)

Інші значення 
 Колон (література)
 Колон (стан) — напівзалежні селяни в період занепаду Римської імперії, залежні селяни у Візантійській імперії.
 Колон (футбольний клуб) — аргентинський футбольний клуб.
 Колон (театр) — оперний театр у Буенос-Айрес